Пи́тер (Пит) Де́ннис Блэ́ндфорд Та́унсенд (Та́унзенд; ; род. 19 мая 1945, Лондон, Англия) — британский рок-гитарист, певец, автор песен. Известен как основатель, лидер и автор почти всех песен группы The Who, называемой одной из наиболее влиятельных групп XX века.

Хотя он известен прежде всего как гитарист, он также выступал как певец, клавишник, а также играл на других инструментах: банджо, аккордеон, синтезатор, фортепиано, бас-гитара и барабаны, записывая свои сольные альбомы, в The Who, в качестве приглашённого музыканта у других артистов.
 
Британским журналом Classic Rock включён в список ста величайших гитаристов всех времён. Особенностью игры Таунсенда на электрогитаре является крайне широкий размах правой рукой при ударе — рука, будучи выпрямленной, вращается в плече и задевает струны в момент прохождения над ними.

Имеет серьёзные проблемы со слухом.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Пит Таунсенд на Allmusic

Рок-музыканты Великобритании
Гитаристы по алфавиту
Глухие композиторы
Музыканты The Who
Исполнители Atco Records
Исполнители Warner Bros. Records
Соло-гитаристы
Рок-вокалисты Великобритании
Рок-гитаристы Великобритании
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Исполнители Decca Records
Банджоисты Великобритании
Члены Коммунистической партии Великобритании
Члены Зала славы рок-н-ролла